Cameraria kan syfta på:

 Cameraria (djur) – ett släkte av fjärilar
 Cameraria (växter) – ett släkte av växter